Hartston ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Hartston, ehemaliger Name von Jana Bellin (* 1947), tschechisch-englische Schachspielerin
 William Hartston (* 1947), englischer Schachspieler